Frente Popular Galega, partit polític de Galícia
 Glucosa plasmàtica en dejú (del seu nom en anglès Fasting Plasma Glucose), prova per a determinar el nivell de glucosa en sang